Янчука́н — посёлок городского типа в Северо-Байкальском районе Бурятии. Образует городское поселение «Посёлок Янчукан».

В посёлке — железнодорожная станция Кюхельбекерская на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

География 
Самый восточный населённый пункт района. Расположен на левом берегу реки Верхняя Ангара, в 70 км  к востоку от посёлка Новый Уоян, и в 230 км от районного центра — посёлка Нижнеангарска. Станция Кюхельбекерская находится в северо-восточной части посёлка. Расстояние от неё до города Северобайкальска — 252 км.

История 
Возникновение населённого пункта связано со строительством БАМа. В марте 1980 года на место будущего посёлка прибыл первый десант строителей. В июле того же года открылся здравпункт, в сентябре — средняя школа. В октябре 1981 года на станцию прибыл первый поезд. 

24 февраля 1982 года Янчукан получил статус рабочего посёлка. В сентябре произведена укладка «серебряного звена». 

С 1985 года инфраструктура посёлка возводилась армянским трестом «АрмБАМстрой», переведённым сюда из посёлка Звёздный. При возведении зданий использовался строительный материал из Армении, в частности, закавказский туф.

Железнодорожная станция получила название в честь декабриста В. К. Кюхельбекера.

Население

Экономика 
Экономика посёлка базируется на обслуживании железнодорожного транспорта и лесозаготовках.

Инфраструктура 
Филиал средней общеобразовательной школы п. Новый Уоян, детский сад, фельдшерский пункт.

Ссылки 
 МО "Городское поселение «Янчукан»"

Примечания 

Посёлки городского типа Бурятии
Населённые пункты Северо-Байкальского района
Бамовские посёлки
Появились в 1980 году в России
1980 год в Бурятии